Attribut kan syfta på:

 Attribut (filosofi) –  en egenskap som något måste ha för att vara sig självt
 Attribut (HTML) – attribut, med vars hjälp det går att mer exakt definiera elementets funktion eller hur det ska renderas på exempelvis en webbsida
 Attribut (lingvistik) – inom grammatiken två funktioner: dels används attribut som bestämningar i fraser, dels som satsdelar
 Attribut (programmering) – en variabel eller konstant som beskriver en egenskap hos ett objekt
 Attribut (symbol) – en symbolik som används för att gestalta och identifiera en person eller en företeelse
 Helgonattribut – ett föremål, en klädedräkt, ett djur eller något annat som identifierar ett i konsten avbildat helgon